Dit is een lijst van landsdelen naar inwoneraantal.

Zie ook
 Lijst van landsdelen naar oppervlakte

Landsdelen naar inwoneraantal